Mizer ist der Name von:

 Bob Mizer (1929–1992), US-amerikanischer Fotograf, Unternehmer und Filmproduzent
 Malice Mizer, japanische Rockband